Марк Дэвис:
 Дэвис, Марк Моррис (род. 1952) — американский иммунолог.
 Дэвис, Марк Ричард (род. 1962) — английский крикетчик.
 Дэвис, Марк Роберт (род. 1962) — английский крикетчик.
 Дэвис, Марк Стивен (род. 1962) — американский федеральный судья.
 Дэвис, Марк Херберт Эйнсуорт (род. 1945) — британский математик.
 Дэвис, Марк (род. 1960) — австралийский баскетболист.
 Дэвис, Марк (1960—2011) — австралийский паралимпийский легкоатлет.
 Дэвис, Марк (род. 1990) — американский автогонщик.
 Дэвис, Марк (род. 1973) — американский баскетболист.
 Дэвис, Марк (род. 1963) — американский баскетболист.
 Дэвис, Марк (род. 1969) — американский легкоатлет.
 Дэвис, Марк (род. 1980) — английский крикетчик.
 Дэвис, Марк (1913—2000) — американский художник и аниматор.
 Дэвис, Марк (род. 1947) — американский астроном.
 Дэвис, Марк (род. 1964) — американский бейсболист.
 Дэвис, Марк (род. 1987) — американский боксёр.
 Дэвис, Марк (род. 1959) — валлийский крикетчик.
 Дэвис, Марк (род. 1969) — валлийский крикетчик.
 Дэвис, Марк (род. 1964) — английский гольфист.
 Дэвис, Марк (род. 1959) — католический прелат, епископ Шрусбери.
 Дэвис, Марк (род. 1962) — англиканский епископ Миддлтона.
 Дэвис, Марк — австралийский журналист.
 Дэвис, Марк — американский лингвист.
 Дэвис, Марк (род. 1960) — американский бейсболист.
 Дэвис, Марк (род. 1965) — американский порноактёр.
 Дэвис, Марк (род. 1952) — американский программист.
 Дэвис, Марк (род. 1957) — американский радиоведущий.
 Дэвис, Марк (род. 1958) — валлийский регбист.
 Дэвис, Марк (род. 1963) — американский рыбак.
 Дэвис, Марк (род. 1972) — английский снукерист.
 Дэвис, Марк (род. 1954 или 1955) — американский спортивный функционер, владелец команды НФЛ «Окленд Рэйдерс».
 Дэвис, Марк (род. 1988) — английский футболист.
 Дэвис, Марк — американский химик.
 Дэвис, Марк (род. 1971) — южноафриканский крикетчик.

 Ричард Чиз (настоящее имя — Марк Джонатан Дэвис; род. 1965) — американский певец.